H2 – stacja telewizyjna

H2 jest oznaczeniem na:
 jeden z receptorów histaminowych
 jeden z typów histonów
 droga ekspresowa H2 (Słowenia)
  – cząsteczka wodoru

H-2:
H-II - japońska rakieta nośna
 H-2 - polski holownik Marynarki Wojennej z lat 1971-2005
 H-2 Mieszko - polski holownik Marynarki Wojennej, w służbie od 2020 roku
 H-2 Seasprite - amerykański śmigłowiec